José Salcedo ist der Name folgender Personen:

* José Salcedo (1949–2017), spanischer Filmeditor
 José Antonio Salcedo, ehemaliger Präsident der Dominikanischen Republik, General
 José Ulises Macías Salcedo (* 1940), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Hermosillo